Ockenden ist der Familienname von

 Eddie Ockenden (* 1987), australischer Hockeyspieler
 Leon Ockenden (* 1978), britischer Schauspieler
Verity Ockenden (* 1991), britische Langstreckenläuferin